2 miejscowości w Polsce: 
 Giełzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Giełzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów